Чанчен Палмар има више значења:

 Чанчен Палмар (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чанчен Палмар (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику